Cavallera, veïnat del municipi de Camprodon (Ripollès)
 Serra Cavallera, serra al Ripollès
 Sant Miquel de Cavallera, església romànica al veïnat de Cavallera (Camprodon)
 Torre Cavallera, torre al veïnat de Cavallera (Camprodon)
 Cavallera (Onda), aldea desapareguda a Onda (Plana Baixa)
 Cavallera (Odèn), masia a Odèn (Solsonès)
 Mas de la Cavallera, mas a Cabacés (Priorat)
 Serra Cavallera (Sentmenat), serra a Sentmenat (Vallès Occidental)
 Roca Cavallera, muntanya a Granyena de les Garrigues
 Font del Cavallera, font a Granyena de Segarra